Ladrillera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Ladrillera, Malinalco, ort, 
 Ladrillera, Nuevo León, ort, Pesquería, 

Robotskapade Mexikoförgreningar